Систе́ма уравне́ний — это условие, состоящее в одновременном выполнении нескольких уравнений относительно нескольких (или одной) переменных.

Обозначения 
Формальная запись общего вида может выглядеть так:

 

Фигурная скобка означает, что решение  должно удовлетворять каждому уравнению.

Решением системы уравнений называется упорядоченный набор чисел (значений переменных), при подстановке которых вместо переменных каждое из уравнений обращается в верное равенство.

Типы систем уравнений 
 Алгебраические уравнения:
 Система линейных алгебраических уравнений
 Система нелинейных уравнений
 Дифференциальные уравнения:
 Система дифференциальных уравнений (линейные/нелинейные, обыкновенные/в частных производных)

Методы решения 
Существует множество методов решения системы уравнений. Подход зависит от типа системы.
Так, решение систем линейных уравнений полностью исследовано: у них найдены аналитические методы (метод Крамера) и предложено несколько численных — как точных (простейший — метод Гаусса), так и приближённых (метод итераций).

Общего аналитического решения системы нелинейных уравнений не найдено.
Существуют лишь численные методы.

Для решения систем дифференциальных уравнений разработана целая отрасль численных методов.

Разные факты 
 Любая система уравнений над действительными числами может быть представлена одним равносильным уравнением, если взять все уравнения в форме , возвести их в квадрат и сложить.
 Обыкновенное дифференциальное уравнение любого порядка можно записать как систему диф. уравнений первого порядка.

Элементарная математика